Света Јулијана може да се односи на:
Јулијана Никомедијска, хришћанска светитељка и мученица
Јулијана Лазаревска, хришћанска светитељка
Јулијана Вјаземска, хришћанска светитељка
Павле и Јулијана, хришћански светитељи и мученици, брат и сестра